Бенія () — комуна в Румунії, у повіті Караш-Северін.
 Бенія () — село в Румунії, у повіті Караш-Северін. Адміністративний центр комуни Бенія.
 Бенія () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Молдова-Суліца.